Itajaense – abitanti di Itajá (Goiás)
Itajaense – abitanti di Itajá (Rio Grande do Norte)